Ryszardów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Ryszardów, un village du powiat de Kutno
 Ryszardów, un village du powiat de Piotrków